Чемпионат мира по баскетболу среди молодёжных команд (мужчины до 21 года) — упразднённый баскетбольный турнир. Проводился ФИБА каждые 4 года до 2005, когда организация решила упразднить турнир в этой возрастной категории (до 21 года). В турнире принимали участие молодёжные национальные сборные всех стран-членов ФИБА.

Победители и призёры

Медалисты

Участники

Ссылки 
Сайт ФИБА

Международные соревнования по баскетболу
Баскетбол